Уикипедия на волапюк () е раздел на волапюк в Уикипедия. Проектът започва работа през февруари 2003 година.

Статистика

Посещаемост 

Волапюк
Волапюк